

Sigle 
 Light Jockey – regista di controllo delle luci
 Little Joe – congegno di lancio usato nel programma Mercury 
 LiveJournal – provider di blog

Codici 
 LJ – codice vettore IATA di Sierra National Airlines

Cinema 
 L.J. – personaggio della serie cinematografica Resident Evil

Musica 
 LJ – rapper southern rap statunitense

Altro 
 LJ – targa automobilistica di Lubiana (Slovenia)
 L.J. – personaggio di Resident Evil
 Lj – digramma dell'alfabeto latino della lingua serba